Matti Wasama ( - ) joueur finlandais de hockey sur glace des années 1930 et 1940 ;
 Jarmo Wasama ( à Elimäki en Finlande - ), joueur finlandais de hockey sur glace des années 1960, fils du précédent ;
 Trophée Jarmo-Wasama, trophée du championnat de Finlande pour le meilleur  de la saison.

Homonymie de patronyme